

Cinema 
 True Confessions – film del 1960 con Joseph Estrada.
 L'assoluzione (True Confessions) – film del 1981 diretto da Ulu Grosbard.
 True Confessions – film del 1992 con Alma Moreno.

Letteratura 
 Verità confessate (True Confessions) – romanzo di John Gregory Dunne del 1977 
 True Confessions – romanzo di Rachel Gibson del 2002, vincitore del Premio RITA

Musica 
 True Confessions – album del 1989 delle Bananarama

Televisione 
 True Confessions – serie tv del 1985 con Bill Bixby
 Confessione volontaria (True Confessions) – episodio della terza stagione di Hunter
 Confessioni (True Confessions) – episodio della sesta stagione di Dallas
 Confessioni a rischio (True Confessions) – episodio della prima stagione di NYPD - New York Police Department
 True Confessions – episodio della ottava stagione di Falcon Crest
 True Confessions – episodio della nona stagione de I Jefferson
 True Confessions – episodio della sesta stagione de Il tocco di un angelo